Hüttengraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hüttengraben (Ludwigshafen), archäologischer Fundort in der Stadt Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz

 Hüttengraben (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Gewässer:
 Hüttengraben (Arbetsbach), rechter Zufluss des Arbetsbach (zum Elbach, zur Leitzach), nahe Durham, Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hüttengraben (Horbach), rechter Zufluss des Horbachs (zur Wieslauter) bei der Ruine Granitzenhütte, Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Hüttengraben (Laugna), rechter Zufluss der Laugna vor Welden, Landkreis Augsburg, Bayern
 Hüttengraben (Ludwig-Main-Donau-Kanal), südwestlicher Zufluss des Ludwig-Main-Donau-Kanals südlich von Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Hüttenbach